Кандиду-Годой () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул. Входит в экономико-статистический микрорегион Санта-Роза.

Занимает площадь 246,275 км².
Население составляет 6522 человека (на 2006 год).

История 
Город основан 10 сентября 1963 года. Несмотря на то, что поселение основано испанскими колонистами, большинство населения имеют немецкие и польские корни.

География 
Климат: субтропический гумидный.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт (ВВП) составляет 88 520 133 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики, 2003).
 ВВП на душу населения составляет 13 050,29 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики, 2003).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,791 (данные: Программа развития ООН).

„Мировая столица Близнецов“ 
В районе города  необычно высок процент рождающихся близнецов, до 10% от всех рождений.
Руководство города объявило его «Мировой столицей Близнецов» или «Землёй Близнецов» (Оригинал: Capital Mundial dos Gêmeos или Terra dos Gêmeos).
В городском музее открыта специальная выставка, посвящённая этому феномену, a с 2003 года проводится ежегодный фестиваль.

По одной из версий, это связано с деятельностью скрывавшегося здесь после войны нацистского доктора Йозефа Менгеле, который при проведении своих «экспериментов» в Освенциме особо интересовался близнецами. Другие исследователи подвергают её критике, считая, что всё объясняется генетическими особенностями населения и изолированностью этой территории.

Примечания 

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Сул